Lanotte ist der Familienname folgender Personen:
 Alessio Lanotte (* 1992), italienischer Fußballer 
 Johan Vande Lanotte (* 1955), belgischer Politiker (Socialistische Partij Anders)
 Luca Lanotte (* 1985), italienischer Eiskunstläufer

La Notte ist:
 eine Erotiksendung auf dem deutschen Fernsehsender 9Live